Лев Васильевич Падалка (; , с.  Лохвицкий уезд, Полтавской губернии Российской империи — , , УССР) — украинский , , , , общественный деятель.

Биография 
Сын священника. Образование получил в Лубенском духовном училище и Полтавской духовной семинарии (1875—1879). Позже сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости в 1-ой Полтавской гимназии и поступил на историко-филологический факультет Киевского университета св. Владимира. Во время учёбы участвовал в работе Киевского исторического общества Нестора-летописца. В 1884 году защитил кандидатскую диссертацию.

После окончания университета работал статистиком в Полтавском и Херсонском земствах, Харьковской городской и Полтавской губернской управах, член Полтавской учёной архивной комиссии. Был секретарём «Земского обзора».

Л. Падалка — один из основателей нескольких краевых общественных организаций Полтавщины и Херсонщины, в том числе: губернского филиала (громады) Товарищества украинских прогрессистов, Украинского научного общества исследования и охраны памяти старины и искусства на Полтавщине, Полтавского церковно-археологического комитета.

В 1893 году, работая статистиком, был арестован и вынужден был оставить работу в Херсоне. Проработав некоторое время в Харьковской городской управе, перешёл в Полтавское земство, но после 4-х лет работы там был выслан за пределы Полтавской губернии. В дальнейшем находился под надзором полиции за украинофильские настроения и краеведческую деятельность.

Научная деятельность 
Историку Л. Падалке принадлежат труды:
 Происхождение запорожского казачества (1884).
 Была ли на острове Томаковка Запорожская Сечь? // Киевская старина, 1893. Май. — С.245.
 К вопросу о существовании Запорожской Сечи в первые часы запорожского казачества (1894)
 К вопросу о времени основания города Полтавы (в связи с летописным известием о походе Игоря, князя Новгород-Северского за реку Ворсклу в 1174 году) / Л. В. Падалка // Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца. — К.: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1896. — Кн. 10 / [ред. В. З. Завитневич]. — Отд. ІІ. — С.15-33.
 Земли Полтавской губернии. Роменский уезд (1904).
 К карте Боплана о заселении Полтавской территории во второй четверти XVII века / Лев Падалка. — Полтава: Т-во Печатного Дела (Типография быв. И. А. Дохман), 1914. — 3 с.: ил.;
 Боплан об Украине // ДАК. — Ф. 16, оп. 471 — Спр. 389.
 Прошлое Полтавской территории и ея заселение: Исследование и материалы с картами / Л. В. Падалка. — Полтава: Т-во Печатного Дела (Типография быв. И. А. Дохман), 1914. — 240 с.
 Карта казацких полков на Полтавской территории (1914).
 К истории Полтавской епархии (1916).
 Російсько-український діловодний словник (1918).
 Следы водопроводных сооружений в г. Кобеляках Полтавской губернии и над рекой Высью на границе Киевской и Херсонской губерний // KC. Т.ХLIX. — 1895. — Апрель. — С.102-113.
 В. Б. Антоныч,
 О происхождении и особенностях владения казацкими наследственными землями в Малороссии

Всего истории полтавской земли посвящено более 70 исторических исследований Падалки, которые печатались в журналах: «Киевская старина», «Хуторянин», «Археологическая летопись Южной России», «Родной край», в земских сборниках и газетах Полтавы и Херсона. В 1918 составил «Русско-украинский деловой словарь» (Російсько-український діловодний словник). В 1920-х годах участвовал в создании экспозиции Полтавского центрального краевого музея им. В. Г. Короленко.

Принимал активное участие в общественной жизни Полтавы. Член редколлегии журнала «Родной край». Ещё в начале XX века отстаивал право родного народа на автономию, на родной язык и культуру.

Литература 
 Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII в. Полтава, 1912
 Полтавщина: Енциклопедичний довідник. К., 1992
 Мокляк В. О. Л. В. Падалка як історик українського козацтва. «Археологічний літопис Лівобережної України», 1997, № 1/2
 Білоусько О. А., Мирошниченко В.І. Нова історія Полтавщини: Кінець XVIII — початок XX століття. Полтава, 2003.

Ссылки 
 Лев Васи́льович Па́далка

Общественные деятели Украины